Charlie Brown (single) kan verwijzen naar

Charlie Brown (The Coasters), een single van The Coasters uit 1959
Charlie Brown (Two Man Sound), een single van Two Man Sound uit 1975
Charlie Brown (Coldplay), een single van Coldplay uit 2012